Le spécifique rivière de l'Écluse peut se référer à:

Hydronymes

Rivière de l'Écluse (rivière aux Rats), un affluent de la rivière aux Rats, dans le TNO de Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

Rivière de l'Écluse (France), un affluent de la rivière l'Airou, coulant dans les communes de Bourguenolles (La Lande-d'Airou) et Sainte-Pience (Le Tanu), dans le département de la Manche.